Organização Tutelar de Menores, mais conhecida por OTM, é um conjunto de Leis, que juntamente com o Código Civil, regula e define o que são as relações entre os menores e os Pais, e outros assuntos relacionados, quer quando os Pais, estão casados, quer quando separados ou divorciados. (Portugal).

Poder Judiciário de Portugal
Infância
Juventude